Renault R30 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Renault F1 Team на сезон 2010 Формулы-1. За рулём R30 дебютировал в гонках Формулы-1 первый российский гонщик - Виталий Петров.

Презентация 

Первое появление машины на публике состоялась 31 января 2010 на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии. С 1 по 3 февраля команда провела первые тесты нового болида на этой трассе. Болид выкрашен в классические желто-черные цвета Renault времён восьмидесятых годов прошлого века.

Спонсоры 
3 марта 2010 года официальным партнёром команды стал российский автопроизводитель Lada.

История выступлений 

На квалификации к Гран-при Бахрейна только Кубице удалось пройти в третий сегмент, где он занял неплохое 9 место, позади гонщиков четырёх ведущих команд. Петров занял лишь семнадцатую позицию на стартовой решётке из-за ошибки на квалификационном круге. На старте гонки Кубица столкнулся с Сутилем и откатился в конец пелотона, а Петров наоборот смог подняться на 11 место. Однако на 13-м круге россиянин вынужден был сойти из-за повреждения подвески, поляк же смог закончить гонку на 11 месте.

В Австралии Кубица провёл отличную гонку и смог финишировать вторым, Петров же снова сошёл - на этот раз из-за своей ошибки вылетев с трассы.

Третий этап на трассе Сепанг снова принёс очки Кубице (четвёртое место) и сход Петрову (снова отказала техника).

На четвёртом этапе сезона в Шанхае команда рискнула оставить обоих своих пилотов на слике во время начинающегося дождя, что позволило пилотам отыграть позиции. В результате россиянину наконец удалось финишировать, заработав 6 очков за седьмое место, Кубица финишировал пятым.

На гран-при Испании Кубица финишировал восьмым, при старте с седьмого места,а Петров стартовав девятнадцатым,после штрафа в виде потери пяти позиций на старте, наложенного на него за смену коробки передач, закончил гонку одиннадцатым.

Результаты выступлений в Формуле-1 

 Не финишировал, но был классифицирован, т.к. преодолел более 90% дистанции.

Примечания

Ссылки 
 2010: Итоги сезона: Renault
 Сравнение R30 с R31

Шасси Renault Формулы-1